Zinder (regio), een regio van Niger
Zinder (stad), de hoofdstad van het departement
Espoir FC Zinder, een Nigerese voetbalclub
Zinder (Tiel), een cultureel centrum in Tiel